Bullialdus ist ein Einschlagkrater im Südwesten der Mondvorderseite, im Nordwesten der Ebene des Mare Nubium, südöstlich des Kraters Lubiniezky und nördlich von Kies.
Den Kraterring umgibt eine ausgedehnte Ejektadecke, zum Inneren hin weist er mehrstufige Terrassierungen auf und im Mittelpunkt befindet sich ein Zentralberg.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem französischen Astronomen Ismael Boulliau offiziell benannt.

Literatur 
 S. Tompkins, C. M. Pieters, J. F. Mustard: Distribution and geologic history of materials excavated by the lunar crater Bullialdus. In: Lunar and planetary science XXIV. Abstracts of Papers submitted to the Twenty-Fourth Lunar and Planetary Science Conference, March 15 – 19, 1993. Band 3: N – Z. Lunar and Planetary Institute, Houston, TX 1993, S. 1433–1434.

Weblinks 
 
 Bullialdus auf The-Moon Wiki
 Spektrum.de: Amateuraufnahmen

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)